Stenbock kan syfta på:

 Stenbock (adelsätt) – flera adelsätter med gemensamt svenskt ursprung
 Stenbock (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Stenbock (äpple) – äppelsort
 Stenbocks kurir – dikt av Carl Snoilsky
 Stenbocks dragonregemente – uppsattes av Magnus Stenbock 1704, upplöst 1709
 Stenbocksgatan – gatunamn flera platser i Sverige
 Stenbockslåtar – svit med folkmusikaliska vit låtar för fiol som antas ha hyllat Magnus Stenbocks seger över danskarna vid Helsingborg 1710

Biologi
 Stenbock – en art i släktet getter
 Etiopisk stenbock – en art i släktet getter
 Iberisk stenbock – en art i släktet getter
 Nubisk stenbock – en art i släktet getter
 Sibirisk stenbock – en art i familjen slidhornsdjur
 Västkaukasisk stenbock – en art i underfamiljen getdjur
 Östkaukasisk stenbock – en art i släktet getter

Byggnader
 Stenbockska huset – Tallinn, palats som idag inrymmer Estlands regeringskansli, uppfört 1787-1792
 Stenbockska palatset – adelspalats på Riddarholmen, Stockholm, 1640-talet
 Stenbockskyrkan – tidigare stadsdelskyrka i Helsingborg
 Magnus Stenbocksskolan – tidigare grundskola i Helsingborg

Se även 
 Stenbocken